Соколівська сільська громада:
 Соколівська сільська громада — громада в Кіровоградській області
 Соколівська сільська громада — колишня громада в Черкаській області
 Соколівська сільська громада — колишня громада в Житомирській області